

Astronomia
 10051 Albee – asteroide areosecante

Geografia
 Albee (Dakota del Sud) – città statunitense

Persone
 Edward Albee (1928-2016) – scrittore e drammaturgo statunitense